Rumunjska:
 Galaţi (grad)
 Galaţi (županija)